Кубок французької ліги з футболу 2001–2002 — 8-й розіграш Кубка ліги у Франції. Вперше переможцем став Бордо.

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 вересня 2001

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 2001

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 січня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 січня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 січня 2002

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 січня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 січня 2002

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 березня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 березня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок французької ліги на rsssf  

2001–2002
Франція
Франція
2001 у французькому спорті
2002 у французькому спорті